A Premier League Bielorrussa de 2019 é a 29ª edição do principal campeonato de futebol da Bielorrússia. O atual campeão é o BATE Borisov, que ganhou os últimos 13 campeonatos, se tornando tridecacampeão consecutivo.

Critérios de desempate 

 Pontos;
 Pontos mano-a-mano;
 Partidas ganhas mano-a-mano;
 Saldo de gols mano-a-mano;
 Gols feitos mano-a-mano;
 Saldo de gols;
 Partidas ganhas;
 Gols feitos;

Participantes

Classificação 

Atualizado em 8 de maio.

Confrontos 

Atualizado em 8 de maio.

Estatísticas

Artilharia 

2019 no futebol
Desporto na Bielorrússia em 2019